Peter Doyle (1943–2003) – amerykański ekonomista
 Peter Doyle (ur. 1944) – brytyjski biskup rzymskokatolicki